Die Copa Brasil 1977 war die 21. Spielzeit der brasilianischen Fußballmeisterschaft.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 15. Oktober 1977 in seine neue Saison und endete am 5. März 1978. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBD ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte der FC São Paulo seinen ersten Titel feiern.

Im Zuge der Saison mussten in der ersten Runde zwei Spiele wegen Mängeln mit der Stadionbeleuchtung abgebrochen werden (in Gruppe A und in Gruppe B). In der Gruppe Q wurde in der dritten Runde ein Bestechungsfall aufgedeckt. Zum vom Verband angesetzten Entscheidungsspiel trat ein Teilnehmer nicht an.

Nach der Saison vergab die Sportzeitschrift Placar den Goldenen Ball an den besten Spieler des Jahres. Der Preis ging an Toninho Cerezo von Atlético Mineiro. Torschützenkönig wurde mit 28 Treffern Reinaldo ebenfalls von Atlético Mineiro.

Der Trainer Rubens Minelli vom Meister FC São Paulo gewann nach 1975 und 1976 seine dritte Meisterschaft in Folge.

Teilnehmer 
Auf Anordnung der Militärregierung Brasiliens wurde das Teilnehmerfeld von 54 Teilnehmern im Vorjahr auf insgesamt 62 Mannschaften angehoben.

Modus 
In der Gruppenphase wurden Siege mit einer Tordifferenz von mehr als drei Toren mit drei Punkten gewertet.

Punktevergabe
 1. Anzahl von Siegen
 2. Bessere Tordifferenz
 3. Gesamtpunkte (aus der 2. Runde)
 4. Anzahl von Tore
 5. Anzahl Gegentore
 6. Anzahl Unentschieden

1. Runde:
In den Gruppen A bis F spielten zehn bis elf Mannschaften in Gruppen mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Die besten fünf einer Gruppe zogen in die Gruppen G bis L der zweiten Runde ein. Die schlechter platzierten Klubs wurden den Gruppen M bis R der Ausscheidungsrunde zugeteilt.

2. Runde:
Die Mannschaften spielten in Gruppen G bis L zu neunt mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Die besten sechs Mannschaften jeder Gruppe zogen in die dritte Runde ein.

In den Gruppen M bis R trafen die Mannschaften aufeinander, die in der ersten Runde in ihren Gruppe nicht unter die ersten fünf kamen. Sie trugen jeweils nur ein Spiel gegeneinander aus. Der Sieger einer Gruppe zog in die dritte Runde ein.

3. Runde:
In den Gruppen S bis V spielten die Mannschaften in Gruppen zu sechst mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Der jeweilige Gruppensieger zog ins Halbfinale ein.

Finalrunde:
Die Halbfinalspiele wurden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Finale in einem Spiel. Im Finale fand das erste Mal ein Elfmeterschießen statt.

Gesamttabelle:
Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet. Diese wird vom nationalen Verband zur Berechnung der ewigen Bestenliste genutzt.

1. Runde

Gruppe A 
Das Spiel zwischen SER Caxias do Sul und Grêmio Porto Alegre am 9. November wurde in der 55. Minute abgebrochen. Ursache war eine unzureichende Stadionbeleuchtung. Das Spiel wurde als Sieg für Grêmio mit 2:0 gewertet.

Gruppe B 
Das Spiel zwischen Clube de Regatas Brasil und FC Treze am 13. November wurde in der 75. Minute wegen eines Stromausfalles abgebrochen. Der Spielstand von 3:1 zu diesem Zeitpunkt für CRB wurde als Endergebnis gewertet.

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

2. Runde

Gruppen der Sieger

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppen der Qualifikanten

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Gruppe Q 
Im Spiel zwischen Desportiva Ferroviária und Fluminense de Feira FC am 18. Dezember, hatte Fluminense fünf Spieler vom Platz genommen. Das Spiel endete 0:0. Später wurde festgestellt, dass Fluminense de Feira vom Fußballverband von Bahia bestochen worden war. Ziel war es, dass Desportiva Ferroviária in der Tabelle nicht an den EC Vitória vorbeiziehen zulassen, damit sich Vitória für die 3. Runde qualifiziert. Der CBD ordnete daraufhin ein Entscheidungsspiel zwischen Desportiva Ferroviária und Vitória an. Vitória trat zu dem Spiel nicht an, da sie dieses als Schuldeingeständnis ansahen. Daraufhin wurde der Klub disqualifiziert und Desportiva Ferroviária zum Gruppensieger.

Gruppe R

3. Runde

Gruppe S

Gruppe T

Gruppe U

Gruppe V

Halbfinale 

|}

Finale

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Anzahl der Siege und dann die Tordifferenz.

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

1977
Fußballsaison 1977